Eckernförde ist:

 Eckernförde, eine Stadt in Schleswig-Holstein
 Eckernförde (Kanalgutsbezirk), ehemaliger Gutsbezirk in und westlich von Holtenau
 Kreis Eckernförde, ehemaliger schleswig-holsteinischer Kreis
 Eckernförde (Schiff), ein Rettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 SMS Eckernförde, zwischen 1849 und 1852 der Name der Fregatte SMS Gefion (1843)